Râul Peșteana (cu varietatea Râul Pesceana) este un toponimic românesc, care se poate referi la unul din următoarele râuri,

Afluenți ai altor râuri 
 Râul Peșteana, Breazova — curs de apă, afluent de dreapta al râului Breazova 
 Râul Peșteana, Motru — curs de apă, afluent de dreapta al râului Râul Motru 
 Râul Peșteana, Tismana — curs de apă, afluent de dreapta al râului Râul Tismana 
sau
 Râul Pesceana, Olt — curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt din județul Vâlcea. Se varsă în Olt în dreptul orașului Drăgășani, dar poartă numele localitatății omonime Pesceana, Vâlcea, aflată în amonte pe râu, aproape de izvorul său.
 Râul Pesceana, Olteț — curs de apă, afluent de dreapta al râului Olteț

Vezi și 
 Pesceana (dezambiguizare)
 Peșteana (dezambiguizare)
 Râul Pesceana (dezambiguizare)
 Râul Peșteana (dezambiguizare)

Pesceana, Raâul
Nume proprii
Toponime românești